Bubbel ist der Familienname folgender Personen:
 Simson Bubbel (* 1986), deutscher Schauspieler
 Tanja Bubbel (* 1977), deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin